

Населені пункти та їхні частини
 Клодава — місто в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Клодава — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Клодава — гміна в Ґожовському повіті Любуського воєводства
 Клодава — село в гміні Клодава Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Клодава — село в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Клодава — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Клодава — село в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства
 Клодава — частина міста Ґожув-Велькопольський в Любуському воєводстві
 Клодава — лісова осада в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки